Keith Aucoin (né le  à Waltham dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel retraité américain de hockey sur glace, évoluant au poste de centre.

Carrière 
Le , il signe un contrat de deux saisons avec les Capitals de Washington. Il a remporté la Coupe Calder 2009 et 2010 avec les Bears de Hershey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998|| Cadets de Norwich || NCAA|| 27|| 19|| 14|| 33|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Cadets de Norwich|| NCAA|| 31|| 33|| 39|| 72|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Cadets de Norwich|| NCAA|| 31|| 36|| 41|| 77|| 14|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2000-2001|| Cadets de Norwich|| NCAA|| 28|| 26|| 30|| 56|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002||Icemen de B.C.||UHL|| 44|| 23|| 35|| 58|| 42|| 10|| 3|| 5|| 8|| 4
|-
| 2001-2002||Everblades de la Floride|| ECHL|| 1|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Lock Monsters de Lowell|| LAH|| 30|| 6|| 10|| 16|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Bruins de Providence||  LAH|| 78|| 25|| 49|| 74|| 71|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2003-2004|| Mighty Ducks de Cincinnati||  LAH|| 80|| 18|| 30|| 48|| 64|| 9|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2004-2005||RiverKings de Memphis||LCH|| 5|| 4|| 5|| 9|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Bruins de Providence||  LAH|| 72|| 21|| 45|| 66|| 49|| 17|| 4|| 14|| 18|| 18
|-
| 2005-2006|| Lock Monsters de Lowell||  LAH|| 72|| 29|| 56|| 85|| 68|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Hurricanes de la Caroline|| LNH|| 7|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| River Rats d'Albany||  LAH|| 65|| 27|| 72|| 99|| 108|| 5|| 1|| 3|| 4|| 7
|-
| 2006-2007|| Hurricanes de la Caroline|| LNH|| 8|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| River Rats d'Albany||  LAH|| 38|| 8|| 37|| 45|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Hurricanes de la Caroline|| LNH|| 38|| 5|| 8|| 13|| 10 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 ||Bears de Hershey ||LAH || 70|| 25|| 71|| 96|| 73|| 21|| 5|| 18||23 ||16
|-
| 2008-2009|| Capitals de Washington|| LNH|| 12|| 2|| 4|| 6|| 4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 ||Bears de Hershey ||LAH || 72|| 35|| 71|| 106|| 49|| 21|| 2|| 23|| 25|| 2
|-
|2009-2010 ||Capitals de Washington ||LNH || 9|| 1|| 4|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 ||Bears de Hershey ||LAH || 53|| 18|| 54|| 72|| 49|| 6|| 2|| 6|| 8|| 2
|-
|2010-2011 ||Capitals de Washington ||LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2011-2012 ||Bears de Hershey ||LAH || 43|| 11|| 59|| 70|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 ||Capitals de Washington ||LNH || 27|| 3|| 8|| 11|| 0|| 14|| 0|| 2|| 2|| 2 
|- 
|2012-2013 ||Marlies de Toronto ||LAH || 34|| 10|| 27|| 37|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Islanders de New York || LNH ||41 ||6 ||6 ||12 ||4 || 6|| 0|| 3|| 3|| 10
|-
| 2013-2014 || Blues de Saint-Louis || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Wolves de Chicago || LAH || 62 || 11 || 32 || 43 || 24 || 9 || 2 || 4 || 6 || 2
|-
| 2014-2015 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 41 || 7 || 24 || 31 || 18 || 12 || 3 || 6 || 9 || 8
|-
| 2015-2016 || EHC Munich || DEL || 51 || 13 || 28 || 41 || 34 || 14 || 2 || 12 || 14 || 2
|-
| 2016-2017 || EHC Munich || DEL || 52 || 15 || 34 || 49 || 52 || 14 || 4 || 8 || 12 || 10
|-
| 2017-2018 || EHC Munich || DEL || 52|| 11|| 52|| 63|| 18||17 || 4|| 11||15 || 2 

| 145|| 17|| 32|| 49|| 22|| 20|| 0|| 5|| 5|| 12

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
 2009 et 2010 : nommé dans la  d'étoiles
 2010 : participe au Match des étoiles avec l'équipe PlanetUSA (titulaire)
 2010 : récipiendaire du trophée John-B.-Sollenberger
 2010 : récipiendaire du trophée Les-Cunningham
 2011 : nommé dans la  d'étoiles

 Championnat d'Allemagne
 2018 : nommé attaquant de l'année.
 2018 : nommé joueur de l'année.

Notes et références 

Naissance en novembre 1978
Naissance à Waltham (Massachusetts)
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Cadets de Norwich
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des RiverKings de Memphis
Joueur des Icemen de Binghamton
Gagnant du trophée John-B.-Sollenberger
Gagnant du trophée Les-Cunningham
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du EHC Munich
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Membre du Temple de la renommée de la Ligue américaine de hockey